

Fumetti 
 X-Factor – serie a fumetti della Marvel Comics

Televisione 
 X Factor – talent show internazionale
 X Factor – edizione armena
 X Factor – edizione danese
 X Factor – edizione francese
 X Factor – edizione indiana
 X Factor – edizione italiana
 X Factor – edizione tedesca

Pagine correlate 
 The X Factor (disambigua)
 Factor X